Георгий Дементьев:
 Дементьев, Георгий Гаврилович (1897—?) — советский партийный и государственный деятель, председатель Днепропетровского (1944—1947) и Винницкого (1948—1956) облисполкомов.
 Дементьев, Георгий Петрович (1898—1969) — советский зоолог, профессор, один из ведущих орнитологов в СССР.